Turawa heißt der Ort
 Turawa, Landgemeinde in Polen
 der Turawa-Stausee in Polen

Turawa ist der Familienname folgender Personen:
 Alessja Turawa (* 1979), weißrussische Mittelstrecken- und Hindernisläuferin
 Ryta Turawa (* 1980), weißrussische Leichtathletin